Svenska mästerskapet i ishockey 1924 var det tredje svenska mästerskapet i ishockey. IK Göta hade avstått seriespel då tre av deras främsta spelare spelade ute i Europa. Till SM var två av dem tillbaka och Göta kunde vinna lika enkelt som vanligt. I finalen besegrades Djurgårdens IF med 3–0.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
26 februari 1924: IF S:t Erik–Tranebergs IF 1–0
26 februari 1924: IK Göta–Hammarby IF 3–2
27 februari 1924: IFK Stockholm–Nacka SK 2–0
27 februari 1924: Djurgårdens IF–IF Linnéa 7–0

Semifinaler
28 februari 1924: IK Göta–IF S:t Erik 6–1
29 februari 1924: Djurgårdens IF–IFK Stockholm 8–6

Final
5 mars 1924: IK Göta–Djurgårdens IF 3–0

Se även
 Klass I i ishockey 1924
 Klass II i ishockey 1924

Referenser

Sport i Sverige 1924
Ishockeysäsongen 1923/1924
1924